Барон Фердина́нд Петро́вич Вра́нгель (Фёдор Петрович Врангель; ; Фердинанд Фридрих Георг Людвиг фон Врангель; , Псков — , Дерпт) — российский военный и государственный деятель, мореплаватель и полярный исследователь, адмирал (1856), управляющий Морским министерством.

Происхождение 
Происходил из древнего рода балтийских немцев. Сын майора артиллерии Петра Берендтовича (Петера Людвига) Врангеля (1760—1807) и его жены Доротеи-Маргариты-Барбары фон Фрейман (1768—1806). Дед его, выходец из Дании, был камергером при дворе Петра III, при Екатерине II попал в опалу и бежал за границу.

В 1884 году его двоюродный племянник Василий Васильевич Врангель писал о рождении своих дяди и отца:
Барон Фердинанд Петрович Врангель родился 29 декабря 1796 г. в Пскове, в доме своего дяди, раньше, чем его ожидали, и так как его тётка также должна была родить, то новорождённого положили в колыбель, назначенную для другого ребёнка барона Василия, который родился 6 января 1797 г. и оба мальчика лежали в одной колыбели, и через 5 лет Фердинанд Петрович, после смерти родителей, был принят в дом дяди и вместе рос с бароном Василием-Бернгардом Васильевичем Врангелем, оба поступили в 1810 году в Морской корпус, в 1815 году произведены в мичманы.

Биография 
В 1807 году он был определён в Морской кадетский корпус. 8 июня 1812 года произведен в гардемарины, а 6 апреля 1814 года — в чин унтер-офицера. 21 июля 1815 года, по окончании морского корпуса (первым в выпуске) произведён в мичманы. Врангель некоторое время служил в Ревеле, в 1816—1817 гг. плавал в составе 19-го флотского экипажа в Финском заливе на фрегате «Автроил».

В 1817—1819 годах мичманом участвовал в кругосветной экспедиции Василия Головнина на шлюпе «Камчатка». За участие в этом плавании награждён орденом Святой Анны 3-й степени. Зимой 1819—1820 года занимался в Дерпте астрономией, физикой и минералогией, слушал лекции профессоров В. Я. Струве и Морица фон Энгельгардта.

В 1820—1824 годах в чине лейтенанта (произведён 12 февраля 1820 года) возглавлял экспедицию по исследованию северо-восточного побережья Сибири (отряд в составе мичмана Ф. Ф. Матюшкина, штурмана Прокофия Козьмина, доктора Адольфа Кибера, слесаря Степана Иванникова и матроса Михаила Нехорошкова). В ходе экспедиции было описано побережье Сибири от реки Индигирка до Колючинской губы, нанесены на карту Медвежьи острова. После возвращения из Иркутска в Санкт-Петербург награждён орденом Святого Владимира 4-й степени, пожизненной пенсией в размере годового лейтенантского жалования, произведен в следующий чин и ему было пожаловано 4 года выслуги для получения ордена Св. Георгия 4-й ст.

В 1825—1827 годах в чине капитан-лейтенанта (произведён 12 декабря 1824 года) возглавлял кругосветное плавание на военном транспорте «Кроткий». По возвращении из кругосветного плавания награждён орденом Святой Анны 2-й степени и пенсией в размере капитан-лейтенантского жалования. 13 октября 1827 года произведён в чин капитана 2-го ранга. 29 декабря того же года был избран член-корреспондентом Императорской Академии Наук.

В 1828—1829 годах командовал фрегатом «Елисавета». В 1829 году в чине капитана 1-го ранга (произведён 12 марта 1829 года) назначается главным правителем Русской Америки и остаётся на этом посту до 1835 года, в 1830 году прибывает на Аляску. За время нахождения на этом посту лично обследовал всё западное североамериканское побережье от Берингова пролива до Калифорнии и создаёт магнитно-метеорологическую обсерваторию в Ново-Архангельске. 24 марта 1833 года избран членом Императорского Московского общества испытателей природы.

В 1836 году через Мексику, где выполняет дипломатические поручения Российско-Американской компании, возвращается в Россию, совершив по пути на родину своё третье кругосветное плавание. 8 июля того же года ему присвоено звание контр-адмирала, с назначением членом Общего присутствия кораблестроительного департамента морского министерства, а 5 августа назначен исправляющим должность директора Департамента корабельных лесов. 27 ноября 1836 года избран членом Общества для поощрения лесного хозяйства. В 1837 году произвёл осмотр корабельных рощ, лесничеств и правлений Балтийского и Низового округов и дубовых лесов на острове Эзель. За 25-летнюю службу 29 ноября 1837 года награждён орденом Святого Георгия 4-й степени (№ 5527 по списку Григоровича — Степанова), а в следующем году был пожалован орденом Св. Станислава 2-й степени со звездой. С 1837 года — член-корреспондент Лондонского Королевского географического общества.

С 1840 по 1847 годы — директор Российско-Американской компании (Санкт-Петербург), в 1847—1849 годах является директором Департамента корабельных лесов Морского министерства. С 1845 года — член Русского географического общества. Избран Председателем отделения общей географии. В 1849 году выходит в отставку с присвоением чина вице-адмирала. Находясь в отставке, активно сотрудничает с Петербургской академией наук, почётным членом которой становится в 1855 году, и Русским Географическим обществом, являясь одним из его учредителей.

В связи с началом Крымской войны возвращается из отставки на службу и 8 сентября 1854 года назначается директором Гидрографического департамента. 23 февраля 1855 года назначен председателем Морского учёного комитета, а 13 апреля того же года инспектором корпуса штурманов флота с оставлением в занимаемых должностях. В 1855—1857 годах является управляющим Морским министерством (то есть морским министром). Награждён орденом Св. Владимира 2-й степени. 15 апреля 1856 года назначен генерал-адъютантом, а 26 августа того же года произведен в чин адмирала. 8 августа 1857 года, по состоянию здоровья, был уволен с должности управляющего морским министерством с назначением членом Государственного совета. 8 сентября 1859 года пожалован орденом Белого орла.

В 1864 году повторно вышел в отставку. В том же году переехал на постоянное жительство в имение Роэла (Руиль) в Эстляндии. Последние шесть лет жизни он провел в деревенском уединении. Изо дня в день он занимался метеорологическими наблюдениями, дневники которых сохранились в его архиве. Высказывался против продажи Аляски Соединённым Штатам Америки.

Скончался Ф. П. Врангель  года от разрыва сердца, будучи проездом в Дерпте. Похоронен на фамильном участке кладбища Виру-Яагупи в Эстонии рядом с женой.

Награды 
Российской Империи:

 Орден Святого Георгия 4-й степени за 25 лет службы (1837);
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1840);
 Перстень с алмазами (1841);
 Знак отличия за XXX лет беспорочной службы (1846);
 Орден Святой Анны 1-й степени с Императорской Короной (1846);
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1855);
 Орден Белого Орла (1859).
Медали:
 Медаль «В память войны 1853—1856 гг.» (1856).

Семья 

Жена (с 1829 года) — баронесса Елизавета Васильевна (Елизавета Теодора Наталия Каролина) Россильон (1810—1854), дочь директора училищ Эстляндской губернии. В марте 1829 года перед отъездом в Америку Врангель хотел жениться и искал себе пару. В Ревеле «из окна конторы дилижансов он увидел гуляющее семейство, в числе прочих девушку, которая приковала его внимание». Это была баронесса Россильон. Он просил его представить, через две недели сделал предложение, ещё через две они обвенчались, а ещё через две — он уехал с молодой женой в Америку. По пути в Иркутске у них родилась дочь Мария Луиза. С грудным ребёнком Елизавета Васильевна проехала 1800 верст до Охотска верхом. На Аляске Врангели жили среди язычников, у которых баронесса пользовалась большой популярностью. В Россию они возвратились в июле 1836 года. Скончалась в 1854 году в своем имении Руиль Эстляндской губернии, где похоронена вместе с мужем. Из их детей один сын и три дочери умерли в младенчестве, в живых остались:
 Василий (; 1831—1894) — предводитель дворянства Эстляндской губернии (1881—1884);
 Пётр (; 1840—1899);
 Елизавета (; 1842—1926), умерла в Мадрасе (Индия);
 Фердинанд (; 1844—1919) — гидрограф, метеоролог, действительный статский советник, директор Императорского Александровского лицея;
 Ева Мария (; 1850—?).

Память 

Именем Врангеля названы:

 город в штате Аляска (США);
 аэропорт на Аляске;
 остров в Ледовитом океане между Восточно-Сибирским морем и Чукотским морем;
 остров в составе архипелага Новая Земля;
 остров в США;
 национальный парк и заказник на Аляске;
 горы на Аляске, в том числе действующий вулкан.

В 1992 году была выпущена почтовая марка России, посвященная Врангелю.

Труды 
 «Днев. записки о плавании военного транспорта „Кроткого“ в 1825—27 гг.»
Американцы в Верхней Калифорнии // Телескоп. — 1835. — Ч. 26. — Отд. наука. — С. 441—456
Краткие статистические замечания о российских колониях в Америке // Телескоп. 1835. Т. XXVIII(28). № 13. — С. 104—133
О торговых сношениях народов Северо-Западной Америки между собою и с чукчами / Ф. П. Врангель // Телескоп. — М., 1835. — Ч. 26. — (Отд. «Наука»). — С. 604—613
 «Очерк пути из Ситки в Санкт-Петербург» (1836)
 «Историческое обозрение путешествий по Ледовитому океану» (1836)
Обитатели Северо-Западных берегов Америки // Сын Отечества. 1839. Т. VII (7). — С. 51—82
Wrangell F. P. von. Statistische und ethnographische Nachrichten über die Russischen Besitzungen an der Nordwestkuste von Amerika. St. Petersburg, 1839
«Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому океану, совершенные в 1820, 21, 22, 23 и 24 годах» (1841) — Демидовская премия за 1842 год

На немецком языке:
«Ferdinand von Wrangel und seine Reise langs der Nordkuste von Sibirien und auf dem Eismeere» (von L. v. Engelhardt, Лейпциг, 1885). Ф. Ф. Врангель.

Весьма любопытные сведения о северо-западном береге Америки, сообщенные Врангелем, появились в немецком переводе и составляют I том «Beitrage zur Kenntniss des Russischen Reiches», издание Бэра и Гельмерсена. Как видно из предисловия издателей, заметки Врангеля послужили первым поводом к основанию этого академического издания.

В художественной литературе 
 Кудря, Аркадий Иванович. След на земле [Текст] : ист. роман / А. И. Кудря. — М. : Аст : Астрель, 2004. — 479 с. — (Золотая библиотека исторического романа) (Великие путешественники. Врангель).

Примечания

Литература 
 
  Шварц К. Н. Барон Фердинанд Петрович Врангель. Некролог // Русская старина, 1872. — Т. 5. — № 3. — С. 389—418.
 Давыдов Ю. В. Фердинанд Врангель. — М.: Географгиз, 1959. (Замечательные географы и путешественники).
Контракт Российско-американской компании (РАК) с Компанией Гудзонова залива (КГЗ) от 25 января (6 февраля) 1839 года и ликвидация колонии Росс в Калифорнии / предисл. и публ. Н. Н. Болховитинова // Американский ежегодник. 2002. — М., 2004. — С. 279—290. — (Документальные очерки и публикации). — Библиогр. в подстроч. примеч.
 Лялина М. А. Русские мореплаватели арктические и кругосветные. Путешествия В. Беринга, Г. Сарычева, Ф. П. фон-Врангеля, Ф. П. Литке, Пахтусова и др. — 3-е изд. — СПб.: Изд. А. Ф. Девриена, 1903. — 447 с.
 Пасецкий В. М. Федор Петрович Врангель. — М.: Наука, 1975.
Общий морской список. Ч. 6: Царствование Павла I и царствование Александра I. А—Г.— Санкт-Петербург: Тип. В. Демакова, 1892. — [6], 656 с.
 
 Санкт-Петербург. 300 + 300 биографий. Биографический словарь / St. Petersburg. 300 + 300 biographies. Biographic Glossary // Сост. Г. Гопиенко. — На рус. и англ. яз. — М.: Маркграф, 2004. — 320 с. — Тир. 5000 экз. — ISBN 5-85952-032-8. — С. 58.

Ссылки 
 Сочинения Врангеля на сайте Lib.ru: Классика
 
  Врангель Ф. П. Путевые записки адмирала барона Ф. П. Врангеля / Сообщ. В. В. Врангель // Исторический вестник, 1884. — Т. 18. — № 10. — С. 162—180.

Выпускники Морского кадетского корпуса
Географы Российской империи
Путешественники Российской империи
Адмиралы (Российская империя)
Русские первопроходцы
Мореплаватели Российской империи
Участники кругосветных путешествий
Морские министры Российской империи
Руководители Российско-американской компании
Члены Государственного совета Российской империи
Лауреаты Демидовской премии
История Дальнего Востока
Фердинанд Петрович
Члены Русского географического общества до 1917 года
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Почётные члены Петербургской академии наук
Мемуаристы Российской империи
Похороненные в Эстонии
Русскоязычные писатели-путешественники
Члены-корреспонденты Французской академии наук